Collegio elettorale di Chiavari – collegio elettorale della Camera dei deputati del Regno di Sardegna
 Collegio elettorale di Chiavari – collegio elettorale del Camera dei deputati del Regno d'Italia
 Collegio elettorale di Chiavari – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993
 Collegio elettorale di Chiavari – collegio elettorale della Camera dei deputati italiana dal 1993 al 2005